Юньхэ (Цанчжоу) (运河) — район городского подчинения городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй (КНР)
 Юньхэ (Лишуй) (云和) — уезд городского округа Лишуй провинции Чжэцзян (КНР)